

Fumetto 
 Cliff –  serie a fumetti

Geografia 
 Cliff – census-designated place del Nuovo Messico (Stati Uniti d'America)

Onomastica 
 Cliff – variante del nome proprio di persona maschile inglese Clifford

Persone 
 Jimmy Cliff (1948) – cantante reggae giamaicano
 John Cliff (1918-2001) – attore statunitense
 Leslie Cliff (1955) – nuotatrice canadese
 Leslie Cliff (1908-1969) – pattinatore artistico su ghiaccio britannico
 William Cliff (1940) – poeta belga francofono